Чорноморська козацька флотилія
 Чорноморський флот Російської імперії
 Військово-морські сили УНР
 Червоний флот УСРР
 Російська ескадра в Бізерті
 Чорноморський флот СРСР
 Чорноморський флот Російської Федерації
 Військово-морські сили України

Див. також 
 Військово-морські сили Туреччини
 Військово-морські сили Румунії
 Військово-морські сили Грузії
 Військово-морські сили Болгарії